Caratê — desporto
 Carate Brianza — comuna da província de Monza e Brianza, região Lombardia, Itália
 Carate Urio — comuna da província de Como, região Lombardia, Itália

Desambiguações de topônimos